Kuzmanović ist der Familienname folgender Personen:

Aleksandrina Cermanović Kuzmanović (1928–2001), serbische Archäologin
Ana Kuzmanović, serbische Sommerbiathletin und Leichtathletin
 Ivana Kuzmanović (* 1966), serbische Schriftstellerin
Rajko Kuzmanović (* 1931), bosnischer Politiker
Zdravko Kuzmanović (* 1987), serbisch-schweizerischer Fußballspieler